

Schoot, hameau de la commune de Tessenderlo dans la province de Limbourg

Schoot, quartier de la commune de Eindhoven dans le Brabant-Septentrional
 Schoot, hameau de la commune de Veldhoven dans le Brabant-Septentrional

Homonymie de toponyme